Il doppio del torneo di tennis Miami Open 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale Terry Addison e Colin Dibley 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Roy Emerson /  Rod Laver (campioni)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (primo turno)

 Robert Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)
 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 1973